Il cognome Cauvin può riferirsi a:
Giovanni Calvino (italianizzazione di Jehan Cauvin), umanista e teologo francese.
Ernesto Cauvin, imprenditore e politico italiano.
Vittorio Cauvin SpA, azienda italiana.